grzybówka – rodzaj grzybów
 Grzybówka – struga, dopływ rzeki Supraśla